Cruciger är ett släkte av svampar. Cruciger ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Cruciger